Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2013 fand vom 30. Juli bis 4. August in Klagenfurt am Wörthersee (Österreich) statt. Im Wettbewerb der Frauen nutzten die österreichischen Schwestern Doris und Stefanie Schwaiger den Heimvorteil und setzten sich im Endspiel gegen das spanische Duo Liliana / Baquerizo durch. Das deutsche Duell um den dritten Platz gewannen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gegen Katrin Holtwick und Ilka Semmler. Das Finale der Männer gewannen die Spanier Adrián Gavira Collado und Pablo Herrera Allepuz gegen die Letten Jānis Šmēdiņš und Aleksandrs Samoilovs. Den dritten Rang belegten die Polen Grzegorz Fijałek und Mariusz Prudel.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 32 Mannschaften an. In acht Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften „Jeder gegen Jeden“ um den Einzug in die KO-Runde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die drei besten Teams aus jeder Gruppe erreichten die KO-Runde, wobei die Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert waren. Im einfachen „K.-o.-System“ ging es weiter bis zum Finale. Die siegreichen Teams des Turniers erhielten jeweils 20.000 Euro Preisgeld und 500 Punkte für die Weltrangliste.

Spielplan

Frauen

Gruppenspiele

KO-Runde

Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Medien 
In Deutschland hatte ProSiebenSat.1 Media die Fernsehrechte für das Finalwochenende erworben. Am 4. August zeigte der Sender sixx die Halbfinalspiele, das Spiel um den dritten Platz und das Finale der Männer live. Die Übertragung war außerdem im Live-Streaming bei ran.de zu sehen. Zwischen den Live-Übertragungen gab es Zusammenfassungen der Frauen-Spiele vom Vortag.

Der österreichische Rundfunk zeigte viele Spiele live auf dem Sportsender ORF SPORT +. Die beiden Endspiele und das Spiel um den dritten Platz der Männer wurden live auf ORF eins in HD übertragen.

Außerdem zeigte der Internetsender laola1.tv während des gesamten Turniers die Spiele vom Centre Court live und als Aufzeichnung.

Weblinks 
 Informationen bei der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2013
Europameisterschaft 2013
Sportveranstaltung in Klagenfurt am Wörthersee